Генрих X:
 Генрих X Гордый (ок. 1108—1139) — герцог Баварии (с 1126).
 Генрих X (после 1425—1452) — герцог хойнувский.
 Генрих X (1621—1671) — правитель Рейсс-Лобенштайна, ректор Лейпцигского университета. 
 Генрих X (1662—1711) — граф Рейсс-Эберсдорфа (с 1678).